Глебовский сельский округ — административно-территориальная единица Кущёвского района Краснодарского края России.

Сельскому округу соответствуют 3 населённых пункта Глебовского сельского поселения, упоминаемого в уставе муниципального района в качестве административно-территориальной единицы в границах муниципального образования (включая посёлок Ровный, относящийся к Степнянскому сельскому округу).

Административный центр — хутор Глебовка.

История 
Глебовский сельский округ был образован в 1993 году на месте Глебовского сельсовета.

Последний раз официально именно как сельский округ упоминается при Всероссийской переписи населения 2010 года.

В ОКАТО, Росстате и действующем законе об установлении границ административно-территориальных единиц Кущёвского района, сельский округ продолжает выделяться как административно-территориальная единица района.

Населённые пункты 
В составе Глебовского сельского округа учитываются 3 населённых пункта.

В ОКАТО посёлок Ровный значится в составе Степнянского сельского округа, при этом в рамках организации местного самоуправления он входит в Глебовское сельское поселение.

Примечания

См. также 
 Кущёвский сельский округ
 Кущёвское сельское поселение
 Глебовское сельское поселение (Краснодарский край)
 Степнянский сельский округ

Административные единицы по алфавиту
Кущёвский район
Сельские округа России